Mondiali 1907 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1907:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1907 – 15ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1907 – 3ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1907 – 3ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1907 – 12ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1907 – 15ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1907 – 10ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1907 – 11ª edizione